A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2010/2011 decorreu entre 1 de Dezembro de 2010 - 1ª Eliminatória - e 6 de Março de 2011, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Desportivo Lombos, A Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos conquistou à sua 1ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2010/2011

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão Desportivo Lombos, (Final 4).

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3756&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>